Die Dreiband-Europameisterschaft 1999 war das 56. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 30. April bis zum 2. Mai 1999 in Porto statt. Es war die vierte Dreiband-EM in Portugal.

Geschichte 
Erstmals in der Geschichte des Billardsports konnte mit Semih Saygıner ein Türke eine internationale Meisterschaft gewinnen. Der Türke beherrschte mit nur zwei Satzverlusten das komplette Turnier. Die Überraschungsspieler der Europameisterschaft waren der Däne Dion Nelin, der das Finale erreichte, sowie der portugiesische Rekordmeister Jorge Theriaga, der sich zusammen mit dem Niederländer Dick Jaspers die Bronzemedaille sicherte. Für den deutschen Silbermedaillengewinner der letzten EM  Martin Horn war bereits im Achtelfinale Endstation. Er musste sich dem Titelverteidiger Torbjörn Blomdahl klar mit 0:3 Sätzen geschlagen geben. Die beiden anderen Deutschen Christian Rudolph und Stefan Galla enttäuschten durch ihre Erstrundenniederlagen. Für eine positive Leistung sorgte der Österreicher Andreas Efler. Er kam ins Viertelfinale und konnte bei der Niederlage dem späteren Europameister einen Satz abnehmen. Für die überragende Dreibandnation der letzten Jahrzehnte konnte sich kein Akteur für das Viertelfinale qualifizieren.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Das komplette Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht mehr ausgespielt. Es gab jeweils eine Bronzemedaille für die Verlierer des Halbfinales.

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1999
Billardturnier in Porto